Nga pode referir-se a:
Nga, rapper português;
Os Ngas, grupo tribal de Arunachal Pradesh, Índia;
 NGA, National Geospatial-Intelligence Agency, Agência Nacional de Informação Geoespacial

Desambiguação